"Copiapó" pode ser:
 Copiapó, cidade chilena
 Copiapó (província), província da Região de Atacama
 Club de Deportes Copiapó
 Rio Copiapó

Desambiguações de topônimos